Kowahlen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Kowahlen, Kreis Lyck, ab 1945: Kowale, ein in der Gemeinde Maże (Maaschen, 1938 bis 1945 Maschen) aufgegangenes Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kowahlen, 1938 bis 1945 Reimannswalde, Kreis Treuburg/Oletzko, seit 1945: Kowale Oleckie, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen